

Персоналії 

Пачеко () — прізвище іберійського походження. Відомі носії:
 Абель Пачеко — 41-й президент Коста-Рики
 Алекс Пачеко — американський зоозахисник
 Вілліан Пачеко — бразильський футболіст
 Грегоріо Пачеко — президент Болівії
 Даніель Пачеко — іспанський футболіст
 Луїс Пачеко де Нарваес — іспанський фехтувальник і письменник
 Пабло Пачеко — перуанський футболіст
 Сержіо Пачеко де Олівейра — бразильський футболіст
 Фернандо Пачеко — іспанський футболіст
 Фернандо Кастро Пачеко — мексиканський художник і скульптор
 Франсіско Пачеко — іспанський художник
 Херман Есек'єль Пачеко — аргентинський футболіст
 Хоакін Франсіско Пачеко-і-Гутьєррес Кальдерон — голова Ради міністрів Іспанії
 Хорхе Пачеко Ареко — президент Уругваю

Топоніми 

 Пачеко — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Трапані
 Торре-Пачеко — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мурсія
 Пачеко — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Контра-Коста штату Каліфорнія

Інше 
 25001 Пачеко — астероїд головного поясу

Іспанські прізвища